Torneig de tennis masculí: Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014
 Torneig de tennis femení: Toray Pan Pacific Open 2014